Уи́нчелл () — английская фамилия. Известные носители:
 Уинчелл, Александр (1824—1891) — американский геолог.
 Уинчелл, Бэрри (1977—1999) — военнослужащий армии США, чьё убийство сослуживцем послужило толчком к отмене в США закона, запрещавшего служить в армии геям и лесбиянкам, если они не скрывают свою сексуальную ориентацию.
 Уинчелл, Ньютон Хорас (1839—1914) — американский геолог.
 Уинчелл, Пол (1922—2005) — американский чревовещатель, актёр-комик озвучивания и изобретатель.
 Уинчелл, Уолтер (1897—1972) — американский комментатор газет и радио сплетен.
 Уинчелл, Эйприл (род. 1960) — американская киноактриса.